В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1202 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1202 году

Январь 
 3 января — Гильом II — граф де Шалон (1168—1192), умер после отречения в монастыре.
 9 января — Биргер Броса — Ярл Швеции из рода Фолькунгов (1174—1202)
 11 января —  — епископ Невера (1196—1202)
 12 января —  — императрица-консорт Японии (1150—1155, 1160—1165), как жена императора Коноэ и императора Нидзё, единственная в Японии Императрица двух поколений (Нидай но Касаки)
 Педро Манрике де Лара — виконт Нарбонны (ок 1192—1202)

Февраль 
 12 февраля —  — шотландский пилигрим, святой Римско-католической церкви.

Март 
 9 марта — Сверрир I Магнус — король Норвегии (1184—1202)
 13 марта — Мешко III Старый — князь великопольский, представитель династии Пястов, князь (принцепс) Польши (1173—1177, 1191, 1198—1199, 1199—1202). Третий сын Болеслава Кривоустого
 30 марта — Иоахим Флорский — итальянский цистерцианский монах, мистик-прорицатель, родоначальник средневекового хилиазма, яркий мыслитель философско-мистического склада, создатель иоахимизма, и течения внутри цистерцианского ордена — флоренсов (Florenses).

Май 
 7 мая — Гамелин де Варенн, 5-й граф Суррей — граф Суррей (1164—1202), Основатель линии Плантагенет-Варенн дома де Варенн.

Июнь 
 16 июня — Эмар I — граф Ангулемский (1186—1202)

Июль 
 15 июля — Грегорио — кардинал-дьякон Сант-Анджело-ин-Пескерия (1990—1202)

Август 
 3 августа —  — инфанта Португалии, дочь Саншу I
 8 августа — Симон I — граф Текленбурга (1156—1202)
 9 августа — Дзякурэн — японский аристократ из клана Фудзивара, один из ведущих поэтов второй половины XII века
 10 августа — Ульрих II — герцог Каринтии {1181—1201} из династии Спанхеймов
 17 августа —  — итальянский святой римско-католической церкви. покровитель Колле-ди-Валь-д'Эльса

Октябрь 
 29 октября —  — епископ Страсбурга (1190—1202)

Ноябрь 
 12 ноября — Кнуд VI — король Дании с 1182 года, соправитель своего отца Вальдемара I с 1170 года. Старший сын Вальдемара I и Софии Полоцкой

Декабрь 
 3 декабря
  — епископ Хильдесхайма (1194—1199), епископ Вюрцбурга (1198—1202)
 Мёнджон — правитель Корё (1170—1197)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Алан Лилльский — французский теолог и поэт, монах-цистерцианец, святой римско-католической церкви, автор «Антиклавдиана» и «Плача Природы»
  — французский рыцарь на службе у Ричарда I Львиное Сердце, позднее у герцога Бретани Артура I, участник третьего крестового похода, умер в заключении у Иоанна Безземельного
 Блондель де Нель — французский трувер
Бушар IV — граф Вандома (1139—1202)
  — китайский художник
 Бернар д’Арманьяк-Фезансаге — виконт де Фезансаге (1182—1202)
 Гийас ад-Дин Абу-ль-Фатх Мухаммад — султан государства Гуридов (1163—1202)
  — епископ Кутанса (1184—1202)
 Гильом Белые Руки — епископ Шартра (1164—1176), архиепископ Санса (1169—1176), затем архиепископ Реймса (1176—1202), кардинал (1179). Он был первым герцогом и пэром Реймса.
 Гильом VIII де Монпелье — Сеньор Монпелье (1173—1202)
  — епископ Авранша (1196—1197), епископ Анже (1199—1202)
  — архиепископ Тира (1186—1203), канцлер Иерусалимского королевства (1192—1200)
 Евгений Палермский — сицилийский адмирал (Королевство Сицилия) двенадцатого века и известный средневековый переводчик и поэт, возможно писал и под псевдонимом «Гуго Фальканд»
 Жоффруа III дю Перш — граф дю Перш (1191—1202) — французский полководец, участник третьего крестового похода
 Жоффруа де Донжон — великий магистр ордена иоаннитов (1193—1202)
 Катал Карраг — король Коннахта (1189—1202)
 Конрад фон Урслинген — герцог Сполето (1183—1190, 1195—1198), последний герцог Сполето до присоединения герцогства к Папской области
 Инге Магнуссон — претендент на трон короля Норвегии от баглеров (1196—1202), убит.
 Марквард фон Анвейлер — регент Сицилийского королевства при юном Фридрихе II
  — родоначальник японского клана Нитта
 Понсе Вела де Кабрера — дворянин королевства Леон, игравший важную роль в период правления Альфонсо IX
 Рено Гранье — лорд Сидона (1171—1187, 1197—1202)
 Рожер де Бомон — лорд-канцлер Шотландии (1170—1189)
  — японский аристократ, герой многих японских драматических произведений.
  — мусульманский учёный, поэт и путешественник, автор истории Харрана

См. также 
 Список умерших в 1201 году
 Список умерших в 1203 году

Примечания 

1202